Ю́рий Черны́х:
 Черных, Юрий Алексеевич (1935—1993) — советский и российский историк.
 Черных, Юрий Алексеевич (1952—2021) — генеральный директор ОАО «Салаватнефтемаш».
 Черных, Юрий Егорович (1936—1994) — русский советский детский поэт.